Вилле (; ) — многозначный термин.

Фамилия 
Известные носители:

 Вилле, Бруно (1860—1928) — немецкий проповедник, журналист и писатель.
 Вилле, Ганс Кристиан (род. 1958) — немецкий пианист.
 Вилле, Георг (1869—1958) — немецкий виолончелист и музыкальный педагог.
 Вилле, Иоганн Георг (1715—1808) — французский и немецкий художник и гравёр.
 Вилле, Пьер Александр (1748—1821) — придворный живописец Людовика XVI; сын Иоганна Георга Вилле.
 Вилле, Сигрид (род. 1969) — немецкая лыжница.
 Вилле, Ульрих (1848—1925) — командующий швейцарской армии во время Первой мировой войны; сын Франца и Элизы Вилле.
  (1811—1896) — швейцарский журналист; муж Элизы Вилле.
 Вилле, Элиза (1809—1893) — немецкая писательница.

Имя собственное 

 Вало, Вилле (род. 1976) — финский музыкант, певец, композитор, фронтмен группы HIM.
 Хаапасало, Вилле (род. 1972) — финский и российский актёр.

Топоним 

Франция
 Вилле́ — коммуна в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия).
 Вилле́ — упразднённый кантон в регионе Эльзас.
 Вилле-ди-Пьетрабуньо — коммуна в регионе Корсика.
 Вилле-ле-Сек — коммуна в кантоне Туль-Сюд департамента Мёрт и Мозель (регион Лотарингия).
 Вилле-Сент-Этьенн — коммуна в кантоне Домевр-ан-Э департамента Мёрт и Мозель (регион Лотарингия).
 Вилле-сюр-Тий — коммуна в регионе Бургундия.